Termín upálení není jednoznačný:

 sebeupálení – forma sebevraždy
 upálení na hranici – forma trestu smrti
 Satí (obřad) – hinduistický rituál upálení vdovy spolu s mrtvým manželem